Епископ Кирилл (в миру Василий Николаевич Нау́мов; 25 декабря 1823, Калуга — 10 февраля 1866, Казань) — епископ Русской православной церкви, епископ Мелитопольский.

Биография 
Родился 25 декабря 1823 года в городе Калуге в семье диакона.

Окончил Калужскую духовную семинарию. В 1843 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию.

7 июня 1847 года пострижен в монашество, 22 июня рукоположён в сан иеродиакона, а 21 июля — в сан иеромонаха; 31 октября назначен бакалавром при духовной академии, а 12 декабря того же года — помощником инспектора духовной академии.

22 марта 1849 года ему была присвоена степень магистра богословия.

В 1855 году получил степень доктора богословия за диссертацию «Пастырское Богословие».

В 1857 году возведён в сан епископа Мелитопольского и назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В письмах к митрополиту Макарию жаловался на трудность служения: «Службы, приёмы, визиты, соображения, донесения, доклады и вся частная, полуофициальная и официальная переписка, писал он, лежат на мне одном». Утомлённый непрерывною деятельностью, он просился на покой.

22 июня 1863 году был уволен на покой и ему поручено управление казанским Спасо-Преображенским монастырём.

Московский митрополит Филарет (Дроздов) называл его человеком, «обладающим свободным движением мысли и слова, но опытом не подготовленным к делу».

Скончался 10 февраля 1866 года. Погребён под алтарём в церкви святых мучеников Киприана и Иустины при Казанском Спасо-Преображенском монастыре.

Сочинения 
 «Пастырское богословие»
 «Минуты уединённых размышлений»
 «Слово по окончании выборов Санкт-Петербургского дворянства 20 марта 1857 г.»;
 «Речь при наречении во епископа»;
 «Письма к митрополиту Макарию (Булгакову)»
 «Жизнь св. Александра Невского»;
 «Акафист св. Александру Невскому».

Литература 
 
 
 Титов Ф. И. Преосвященный Кирилл Наумов, епископ Мелитопольский (бывший настоятель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме). Очерки из истории сношений России с Православным Востоком. — Киев: тип. И. И. Горбунова, 1902. — 440 с.
 Смирнова И. Ю. Церковно-дипломатические отношения России и Иерусалимского патриархата в первое десятилетие после Крымской войны // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. — № 4 (142). — С. 101—108.
 Смирнова И. Ю. К истории становления российского церковного присутствия в Святой Земле: миссия епископа Кирилла (Наумова) // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2011. — С. 365—387.
 Колонтаев И. А. Трагическая судьба епископа Кирилла (Наумова) // Материалы IX международной студенческой научно-богословской конференции. к 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. 2017. — С. 183—190.
 
 Герд Л. А. На пути в Иерусалим: Еп. Кирилл (Наумов) в Константинополе и Сирии в 1858 г. // Христианское чтение. 2023. — № 1. — С. 299—307

Доктора богословия
Епископы Русской православной церкви
Начальники Русской духовной миссии в Иерусалиме
Выпускники Калужской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии